

Круліково — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Круліково — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Круліково — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства